Тюлень Стейнегера () или островной тюлень или антур — редкий подвид обыкновенного тюленя, распространенный ограниченно в водах северного Тихого океана — Курильские острова, Камчатка, Командорские острова. Видовое название дано в честь американского зоолога Леонарда Стейнегера (1851—1943). В 2000 г. у западного побережья острова Уруп было обнаружено 133 особи. В конце июня — начале июля по данным учётов 2003, 2005, 2007 и 2012 на южном побережье Урупa на участке от мыса Кузиноты до островов Утиных было учтено от 20 до 64 особей курильских тюленей.

Видовая характеристика 
Самцы достигают длины от 174 до 186 см и веса от 87 до 170 кг. Самки имеют длину от 160 до 169 см и могут весить от 60 до 142 кг. При рождении щенки имеют длину 98 см и весят 19 кг. Окраска встречается в светлом и темном варианте. Яркий подтип имеет темную спину и бледный живот с темными точками, которые сливаются друг с другом. Есть также бледные области вокруг глаз и морды. Темный подтип почти черный и имеет точки рядом с яркими кольцами. Питается рыбой и осьминогами.

Ареальные популяции

Курильский ареал 
На Курильских островах лежбища островного тюленя антура (Phoca vitulina) по данным экспедиции 2006 года были обнаружены на острове Краб вблизи юго-западного побережья о. Уруп, а также на россыпях прибрежных камней у западного, восточного (ванны Сноу) и южного берегов острова Расшуа (в частности на расположенном в 2 км от него о. Карлик), а также на прибрежных камнях у Водопадного рейда близ о. Симушир. Небольшие лежбища имеются и на южнокурильских островах Кунашире и Итурупе.

Хоккайдо 
На Хоккайдо антур на протяжении XX века находился под угрозой исчезновения. В 1940-х годах популяция на мысе Эримо составляла 1500 особей. К 1986 году их количество сократилось до 350 животных. К 2004 году поголовье восстановилось в количестве 905 экземпляров. В середине XX века японские рыбаки и охотники безжалостно убивали тюленей, так что к 1960-х годах их на Хоккайдо осталось всего 3 000 особей. В настоящее время население Хоккайдо интенсивно сокращается, поэтому численность тюленя восстанавливается на большой площади ареала своего распространения; серьезную угрозу по-прежнему представляют рыболовные сети, в которых животные гибнут.

Изучение и классификация 
В 1883 году Леонард Хесс Стейнегер обнаружил на Командорских островах новый тип тюленя, который в 1902 году был описан Джоэлом Асафом Алленом как Phoca stejnegeri. В 1942 году японский учёный Тецуо Инукай описал популяции тюленей Курил и северного Хоккайдо и дал им видовое имя Phoca ochotensis kurilensis. В 1964 г. советский учёный А. Н. Белкин классифицировал тюленей с Курильского острова Итуруп как новый вид Phoca insularis. В 1966 году Ян Александр Макларен посчитал антура отдельным видом Phoca kurilensis. В 1968 году Сергей Владимирович Мараков изучил популяции тюленей Командорских и Курильских островов и пришёл к выводу что все три таксона идентичны stejnegeri, kurilensis и insularis. С 1977 года вид называется тюлень Стейнегера.

Примечания

Внешняя информация 
 Красная книга России
 Страница на сайте рабочей группы изучающей морских млекопитающих 

Настоящие тюлени
Морские млекопитающие
Животные, описанные в 1902 году
Млекопитающие Азии
Штейнегер